Amalfi kan syfta på:

 Hertigdömet Amalfi – ett hertigdöme 958–1137
 Villa Amalfi – en tidigare sommarvilla i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Geografi

Colombia 

 Amalfi (kommun), Antioquia, 
 Amalfi (ort), Antioquia,

Italien 

 Amalfi, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Amalfikusten  – en kuststräckning på sydsidan av Sorrentohalvön